Hori kan som auktorsförkortning betyda:

 Kosuke Hori
 Michio Hori
 Shôtarô Hori

Robotskapade auktorsförkortningar